Rzeki w USA
 Chattahoochee – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Chattahoochee – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Gadsden
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chattahoochee (ang. Chattahoochee County) – w stanie Georgia